Krahwinkel steht für
 Krahwinkel (Lohmar), Stadtteil von Lohmar, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krahwinkel (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krahwinkel (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krahwinkel (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Krahwinkel (Waldbröl), Ortsteil von Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 ein Einzelgehöft in Grevenbroich
 Krahwinkel (Adelsgeschlecht), ein Geschlecht aus Merseburg, Meißen und Thüringen
 Hilde Krahwinkel-Sperling (1908–1981), deutsche Tennisspielerin, siehe Hilde Sperling

Siehe auch: 
Cravinkel, Crawinkel bzw. Krawinkel
Krähwinkel (Begriffsklärung)